Летние Сурдлимпийские игры 2005 или XX летние Сурдлимпийские игры прошли в австралийском городе Мельбурн. Игры проводились с 5 по 16 января 2005 года, участие приняли 2038 спортсменов с нарушением слуха из 63 стран. Официальным лозунгом игр стал: «Melbourne in the World».

Виды спорта 
На XX сурдлимпийских играх спортсмены соревновались в 17 видах спорта (11 из которых индивидуальные, 6 — командные). Впервые за историю Игр проходили соревнования по пляжному волейболу.

Индивидуальные виды спорта

Командные виды спорта

Страны-участницы 

В XX Сурдлимпийских играх приняли участие спортсмены из 63 государств:

Примечания

Ссылки 
 XX летние Сурдлимпийские игры на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
2005 год в спорте